Patsatsia est un patronyme porté notamment par :

 Levan Patsatsia (1988-), joueur géorgien de basket-ball ;
 Otar Patsatsia (1929-2021), homme politique géorgien ;
  (1981-); chanteuse géorgienne.